Пять кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании носили название HMS Comus (Его (Её) Величества Корабль «Комус») по имени древнегреческого бога Кома (Комуса):

 HMS Comus — 22-пушечный корабль 6 ранга. Спущен на воду в 1806 году, потерпел кораблекрушение в 1816 году.
 HMS Comus — 18-пушечный парусный шлюп. Спущен на воду в 1828 году как HMS Comet. Переименован в HMS Comus в 1832 году и прекратил своё существование в 1862 году.
 HMS Comus — корвет с гребным винтом типа «Комус». Спущен на воду в 1878 году и продан на слом в 1904 году.
 HMS Comus — лёгкий крейсер типа «Кэролайн». Спущен на воду в 1914 году и продан на слом в 1934 году. 
 HMS Comus — эсминец типа С (1943). Спущен на воду в 1945 году и продан на слом в 1958 году.